La Nouvelle-Andalousie (en espagnol : Nueva Andalucía) référe à différents territoires, pour la plupart créés au cours du  lors de l'exploration du continent américain par les conquistadors espagnols :

 Nouvelle-Andalousie et Urabá (1508-1513), ancienne province coloniale espagnole, aujourd'hui située au nord de la Colombie entre le cap de la Vela au golfe d'Urabá ;
 Gouvernorat de Nouvelle-Andalousie (1534−1542), ancienne province coloniale espagnole, créée après la chute de l'Empire inca et correspondant au nord du Chili et de l'Argentine ;
 Nouvelle-Andalousie et Paria (1568-1777), ancienne province coloniale espagnole, localisée autour de péninsule de Paria (États vénézuéliens de Sucre, Anzoátegui et Monagas) ;
 Nouvelle-Andalousie ou Nouvelle-Navarre (1565-1821), ancienne province coloniale espagnole, correspondant aux actuels états mexicain du Sonora et du Sinaloa

Voir aussi